Miejscowości w USA:
 Van Horn – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Culberson
Gminy w USA:
 Van Horn (ang. Van Horn Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Carroll